FLS est un sigle qui peut désigner :
 frais libre-service, dans le domaine de la grande distribution ;
 français langue seconde, en linguistique.